Herman II (ok. 995-1056), arcybiskup Kolonii
 Herman II (ok. 1070-1130), margrabia Badenii
 Herman II (1223-1241), landgraf Turyngii
 Herman II Uczony (1341-1413), landgraf Hesji

de:Liste der Herrscher namens Hermann#Hermann II.